Риу-Мау () — топоним в Португалии:

 Риу-Мау (Вила-Верде) — населённый пункт и район, муниципалитет Вила-Верде округа Брага.
 Риу-Мау (Вила-ду-Конде) — населённый пункт и район, муниципалитет Вила-ду-Конде округа Порту.
 Риу-Мау (Пенафьел) — район (фрегезия), муниципалитет Пенафиел округа Порту.